Nigerleq bezeichnet:
 Nigerleq (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nigerleq (Fjord), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland